Беникарло́ () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Маэстрасго. Занимает площадь 47,9 км². Население — 26 616 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции (Кастельон-де-ла-Плана) — 60 км.

Фотографии

Литература

Население

Примечания

Ссылки 
 .

Муниципалитеты Кастельона